Томи Нюбак (; род. 3 апреля 1985, Ярвенпяа) — финский шахматист, гроссмейстер (2003).

Чемпион Финляндии 2008 года.

В составе национальной сборной участник 7-и олимпиад (2002—2014).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии